Mulhouse o Mülhausen, municipi francès al departament de l'Alt Rin.
 Districte de Mulhouse, districte del departament francès de l'Alt Rin.
 Cantó de Mulhouse-Sud, divisió administrativa francesa al departament de l'Alt Rin.
 Cantó de Mulhouse-Oest, divisió administrativa francesa al departament de l'Alt Rin.
 Cantó de Mulhouse-Est, divisió administrativa francesa al departament de l'Alt Rin.
 Cantó de Mulhouse-Nord, divisió administrativa francesa al departament de l'Alt Rin.